Прушковский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Прушкув. Занимает площадь 246,31 км². Население — 158 183 человека (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Пястув, Прушкув, Брвинув
 городские гмины: Пястув, Прушкув
 городско-сельские гмины: Гмина Брвинув
 сельские гмины: Гмина Михаловице, Гмина Надажин, Гмина Рашин

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Мазовецкого воеводства